

Черняєвське сільське поселення — сільське поселення, район імені Лазо, Хабаровський край
 Черняєвське сільське поселення — сільське поселення, Тарський район, Омська область